Bătălia de pe Aisne este numele a trei bătălii care au avut loc de-a lungul râului Aisne, în nordul Franței, în timpul Primului Război Mondial.
 Prima bătălie de pe Aisne (12-15 septembrie 1914), contraofensivă anglo-franceză după Prima bătălie de pe Marna
 A doua bătălie de pe Aisne (16 aprilie - 9 mai 1917), principala componentă a Ofensivei Nivelle
 A treia bătălie de pe Aisne (27 mai - 6 iunie 1918), a treia fază (Operațiunea Blücher) a ofensivei germane de primăvară